Modliborzyce – miasto w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce
 Modliborzyce – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia
 Modliborzyce – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Baćkowice
 Modliborzyce – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim
 Modliborzyce – dawna gmina wiejska w województwie kieleckim
 Modliborzyce – dawna gromada w powiecie janowskim
 Modliborzyce – dawna gromada w powiecie opatowskim

Zobacz też 
 Dekanat Modliborzyce